Die Haghe, Haagse geschiedkundige vereniging
 KV Die Haghe, korfbalvereniging uit Den Haag
 SV Die Haghe, voetbalclub uit Den Haag
 B.V. Drukkerij Die Haghe, drukkerij in Voorburg.
 een oude naam voor Den Haag